Carské Rusko může být:

 Ruské carství (1547–1721)
 Ruské impérium (1721–1917)